Варівська сільська рада — Закарпатська область, Берегівський район
 Варівська сільська рада — Київська область, Іванківський район